Геленджи́кская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Геленджикская улица — улица в Астрахани
 Геленджикская улица — улица в Волгограде
 В Геленджике Краснодарского края:
 Геленджикская улица
 Геленджикская улица (село Кабардинка)
 Геленджикская улица — улица в Краснодаре
 Геленджикская улица — улица в Сочи Краснодарского края

Украина 

 Геленджикская улица — улица в Донецке
 Геленджикская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области

См. также 

 Геленджикский переулок
 Геленджикский проезд — проезд в Краснодаре